Корона Стефана Первовенчанного () — согласно легенде, корона, которой был коронован сербский король Стефан Первовенчанный. По преданию, в 1201 году Стефан Первовенчанный обратился к папе римскому Иннокентию III с просьбой о признании его королём и отправке короны, однако только в 1217 году  папа Гонорий III и согласился выполнить эту просьбу и передал корону, которой Стефан и короновался. По преданию, она использовалась для коронации всех последующих сербских королей, но не царей (цари Стефан Урош IV Душан и Стефан Урош V использовали другую корону). На основе изображений с монет и фресок можно сделать вывод, что корона состояла из венка из лилий.

Однако достаточных доказательств факта передачи подобной короны Стефану Первовенчанному из Рима в 1217 году не представлено историками, поскольку официально короновался Стефан только в 1222 году в монастыре Жича по православному обряду Саввой Сербским. Рассматривались теории о том, что королевская корона пришла к Стефану из Византии и что именно с одобрения византийцев Стефан был коронован, однако никаких упоминаний о королевской короне, присланной Стефану Первовенчанному откуда-либо, не встречается в сербских летописях. Поскольку Сербия достаточно сильно контактировала с Византией, византийское влияние на культуру Сербии усиливалось, поэтому корона перестала появляться на фресках. Появление короны также фиксируется и на гербе Котроманичей, которые добавили её после признания Боснии королевством и коронации Твртко I.

Коронованные короли

См. также 
 Корона Карагеоргиевичей

Примечания 

Неманичи
Королевские регалии Сербии